Anina Diener, directrice artistique et costumière allemande ;
Marie Diener (1871-1906), anarchiste individualiste ;
 Christian Diener, (1993- ), nageur allemand ;
 Gottfried Diener, (1926-2015), fut un acteur français ;
 Jean Diener, (1883-1948), fut un acteur français ;
 Nelly Diener, (1912-1934), fut la première hôtesse de l'air d'Europe ;
 Nicole Diener-Carton, (1920- ), est une écrivain et poète vaudoise ;
 Travis Diener, (1982- ), est un joueur américain de basket-ball ;
 Verena Diener, (1949- ), est une femme politique suisse ;

 Bertha Eckstein-Diener (1874-1948), auteur, journaliste, historienne féministe et intellectuelle autrichienne ;